Риос де Руиз има више значења:

 Риос де Руиз (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Риос де Руиз (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику